Mr. DJ (1 de maio de 1974, Atlanta, Georgia), mais conhecido pelo seu nome artístico David Sheats, é um rapper americano, Produtor musical premiado com o Grammy. Ele é um dos membros do Outkast.

Discografia

Álbuns com Outkast
 1994 – Southernplayalisticadillacmuzik
 1996 – ATLiens
 1998 – Aquemini
 2000 – Stankonia
 2003 – Speakerboxxx/The Love Below
 2006 – Idlewild

Ligações externas
 David Sheats no Internet Movie Database

Cantores de hip hop
Produtores musicais dos Estados Unidos
DJs dos Estados Unidos
Cantores dos Estados Unidos
Naturais da Geórgia (Estados Unidos)